

Toponyme 

 Redon, ville de Bretagne dans le département d’Ille-et-Vilaine ;
 Le Redon, quartier de Marseille ;
 Le Redon, affluent du lac Léman ;
 Le lac Redon, lac temporaire dans le département français du Var ;
 Le Mont Redon, sommet d'origine volcanique à côté du village de Ponteix (commune d'Aydat) ;
 Saint-Nicolas-de-Redon, commune française, située dans le département de la Loire-Atlantique et la région Pays de la Loire ;
 Saint-Martin-le-Redon, commune française, située dans le département du Lot et la région Midi-Pyrénées ;
 Châteauredon, commune française située dans le département des Alpes-de-Haute-Provence et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Patronyme 

 Claude Redon, homme politique français ;
 Gaston Redon, architecte français, lauréat du Prix de Rome ;
 Georges Redon, affichiste et illustrateur du Montmartre de la Belle Époque ;
 Henri Redon, chirurgien français qui donne son nom au drain de Redon-Jost ou Redon ;
 Héroicus de Redon, abbé de l'Abbaye Saint-Sauveur de Redon vers la fin du  ;
 Jean Redon, écrivain, scénariste et dialoguiste français ;
 Jean-Marie Redon, banjoïste français ;
 Laurent Redon, pilote automobile français ;
 Louis de Redon, enseignant chercheur français en sciences et droit de l'environnement ;
 Odile Redon, médiéviste française ;
 Odilon Redon, (1840-1916), peintre et graveur symboliste français ;
 Pierre Redon (1976-), compositeur de musique d’avant-garde et artiste transdisciplinaire français ;
 Philippe Redon, footballeur français.

Pseudonyme 

 Arlette Redon, actrice française ;
 Odilon Redon, peintre français.

Divisions administratives 
 arrondissement de Redon, division administrative française, située dans le département d'Ille-et-Vilaine et la région Bretagne.
 canton de Redon, division administrative française, située dans le département d'Ille-et-Vilaine et la région Bretagne.
 Redon Agglomération, intercommunalité française, située dans les départements français d'Ille-et-Vilaine, du Morbihan et de la Loire-Atlantique, et les régions Bretagne et Pays de la Loire.
 canton de Saint-Nicolas-de-Redon, ancienne division administrative française.

Autres 
 Redon ou drain de Redon, technique de drainage chirurgical inventée par Henri Redon.
 Abbaye Saint-Sauveur de Redon, abbaye fondée en 832.